Prvenstvo Jugoslavije u košarci za žene sa sezonu 1950. je peti put zaredom osvojla Crvena zvezda iz Beograda.

Savezno prvenstvo

Prvi dio

Za plasman

Konačni poredak 
 Crvena zvezda (Beograd)
 Split (Split)
 Proleter (Zrenjanin)
 Železničar (Beograd)
 Železničar (Ljubljana)
 Lokomotiva (Zagreb)
 Polet (Maribor)
 Naprijed (Zagreb)
 Vardar (Skoplje)

Izvori 
 prvazenskaliga.kosarka.co.yu, prvenstva 1967. - 1991., wayback arhiva
 Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977.
 Vinko Bajrović, Milorad Bibić: Od Starog Placa do vrha Europe, Split, 2005.

1950